Mistrovství Evropy v malém fotbalu 2022 bylo již 10. ročníkem ME v malém fotbalu a konalo se ve slovenských Košicích v období od 4. do 11. června 2022. Účastnilo se ho 24 týmů, které byly rozděleny do 6 skupin po 4 týmech. Ze skupiny pak postoupily do vyřazovací fáze první a druhý celek a čtyři nejlepší celky na třetích místech. Vyřazovací fáze zahrnovala 16 zápasů. Nováčkem turnaje byl tým Gruzie. Ve finále zvítězili reprezentanti Ázerbájdžánu, kteří porazili výběr Rumunska 1:0 a při své druhé účasti v historii, poprvé vyhráli Mistrovství Evropy v malém fotbalu.

Stadion 
Turnaj se hrál na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: Steel Aréna (Košice).

Zajímavosti a překvapení turnaje 
Byl to v pořádí již desátý ročník mistrovství Evropy v malém fotbale, který se podruhé v historii uskutečnil na Slovensku. Slovensko pořádalo neoficiální Evropský turnaj národnostních menšin v roce 2010 v Bratislavě a jako první země v historii pořádalo evropský šampionát dvakrát. Týmu Ruska byla stažena pozvánka na turnaj kvůli invazi na Ukrajinu. Turnaje se měla zúčastnit i Bosna a Hercegovina, ta ale 4 měsíce před startem turnaje odřekla účast. Rusko a Bosnu nahradilo Portugalsko a Řecko. Reprezentaci Ukrajiny hrozilo že bude muset kvůli konfliktu na Ukrajině sestavit tým ze skautů (Ukrajinců, kteří žijí v jiných zemích a hrají fotbal na amatérské úrovni), ale nakonec se tak nestalo. Mistrovství se podruhé v historii uskutečnilo v zastřešené hale (poprvé tomu bylo v roce 2014 v Černé Hoře). Změnila se i hrací doba. Na rozdíl od minulých šampionátů, kdy se hrálo 2x20 minut se hrací doba změnila na 2x25 minut kvůli atraktivitě zápasů. Turnaj byl dvakrát odložen kvůli pandemii covidu-19, měl se původně konat od 7. do 14. listopadu 2020. Situace s pandemií na Slovensku se ale zhoršovala a tak se turnaj přesunul na říjen 2021. Při plánovaném losování skupin 20. září 2021 se výkonný výbor Evropské federace malého fotbalu rozhodl k odložení na červen 2022. 

Ázerbájdžán se stal při své druhé účasti v historii mistrem Evropy. V prvním zápase sice prohráli Ázerbájdžánci s Rumunskem 0:2, pak ovšem přišli samé výhry. Porazili favorizované Španělsko vysoko 5:1 a Albánii 1:0. V osmifinále porazili další překvapení turnaje, Izrael, 3:0, dál domácí Slovensko 1:0, Kazachstán 3:2 a ve finále Rumunsku oplatili porážku ze skupiny těsnou výhrou 1:0. V Baku pak nové mistry Evropy přivítal několikatisícový dav.

Bulharsko získalo svůj vůbec první cenný kov v historii malého fotbalu. Bulhaři v prvním zápase porazili Rakousko 4:1, Gruzii 2:0 a první prohra přišla až s Černou Horou 1:3. V osmifinále dokázali přejít přes Itálii, kterou porazili 2:1. Ve čtvrtfinále si poradili s Francií výsledkem 3:1 a v semifinále svedli vyrovnaný boj s Rumunskem kterému podlehli až na penalty. V boji o bronz vyzvali Kazachstán proti kterému zvítězili 4:1.

Itálie se poprvé od roku 2012 dostala do playoff mistrovství Evropy. Ve skupině A prohrála první zápas s Poláky 1:4, poté ale remizovala se Slovenskem 1:1 a porazila Belgii 4:3. Turnaj pro sebe zakončili Italové v osmifinále, kde podlehli Bulharsku 1:2.

Portugalsko se poprvé od roku 2015 také probojovalo do playoff evropského šampionátu. Ve skupině D prohráli s Maďarskem 0:5, porazili Turecko 5:1 a remizovali s Ukrajinou, což jim zajistilo dobré umístění v tabulce tří týmů. V osmifinále ale prohráli s Rumunskem vysoko 0:7 a turnaj pro ně skončil.

Izrael se dokázal poprvé od roku 2015 probojovat do osmifinále. Ve skupině deklasoval favorita, Kazachstán 5:2, Řecko 4:2 a o body je obrali jen Angličané, kterým podlehli 1:2. V osmifinále je ale přetlačili pozdější mistr Evropy, Ázerbájdžán.

Belgie poprvé v historii zvítězila zápas na mistrovství Evropy a dokázala vybojovat body po výhře 4:3 nad Itálií.

Česko ve skupině vybojovalo pouze 4 body, což se jim naposledy podařilo na mistrovství Evropy 2013. Překvapivě remizovalo s Francií 1:1, zvítězilo nad Moldavskem 4:1 a se Srbskem prohrálo 1:4, což bylo teprve podruhé co na mistrovství Evropy Česko prohrálo zápas o 3 branky. V osmifinále dokázalo porazit Anglii 1:0, ve čtvrtfinále ale podlehlo Rumunsku 1:0 na penalty a dosáhlo tak nejhoršího umístění na vrcholné akci.

Francie se ze skupiny dostala ze třetího místa po remíze s Českem 1:1, výhrou nad Moldavskem 3:1 a remízou se Srbskem 1:1. V osmifinále vyřadili do té doby stoprocentní Ukrajince 1:0 a ve čtvrtfinále nestačili na Bulharsko, kterému podlehli 3:1. I tak ale vyrovnali historické maximum z mistrovství Evropy 2017, kdy také došli až do čtvrtfinále.

Gruzie se při své první účasti dostala do vyřazovací části. Po výhře nad Rakouskem 3:1 a nad Černou Horou 2:0 byly blízko k postupu z prvního místa, ale v rozhodujícím zápase je porazilo Bulharsko 2:0. Turnaj pro sebe zakončili prohrou v osmifinále se Slováky 0:2.

Kazachstán byl favoritem na titul, ale v prvním zápase padl s Izraelem vysoko 2:5, s Anglií si poradil těsným výsledkem 2:1 a s Řeckem remizoval 2:2. Do playoff se tak dostal kvůli dobrému skóre z tabulky třetích týmů. Na penalty postupně vyřadil Černou Horu a Maďarsko. V semifinále nestačil na Ázerbájdžán a po výsledku 2:3 putovali Kazachstánci do boje o bronz s Bulharskem, kterému podlehli 1:4. Kazachstán měl ale na turnaji nejméně hráčů a v důležitém zápase proti Řecku, kde musel vytěžit alespoň bod hrál v devíti hráčích, protože dva hráči dostali v zápase proti Anglii červené karty. Jeden z těchto hráčů potom ještě chyběl na osmifinále, protože mu byl trest disciplinární komisí zvýšen.

Polsko se poprvé v historii nedokázalo probojovat do vyřazovací fáze. Poláci sice zvítězili první zápas proti Itálii 4:1, po porážkách 1:3 od Belgie a 0:4 od Slovenska pro ně turnaj ale skončil.

Skupinová fáze 

Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (SELČ).

Skupina A 

|}

Skupina B 

|}

Skupina C 

|}

Skupina D 

|}

Skupina E 

|}

Skupina F 

|}

Žebříček týmů na třetích místech

Vyřazovací fáze

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Reference 

2022
Malá kopaná v roce 2022
Sport na Slovensku v roce 2022
Sport v Evropě v roce 2022
Malá kopaná na Slovensku
Sportovní události v Košicích
Fotbal v Košicích
Fotbal v Evropě v roce 2022